Denumirea de Hreațca se poate referi la:
 Hreațca, sat în județul Suceava, România;
 Hreațca, sat în raionul Herța, regiunea Cernăuți, Ucraina.